Данная статья представляет собой список игроков, сыгравших от 25 до 99 матчей (включая выходы на замену) за футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» (до 1902 года известный под названием «Ньютон Хит»).

«Манчестер Юнайтед» — английский футбольный клуб из Траффорда, Большой Манчестер. Клуб был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит (Ланкашир энд Йоркшир Рейлуэй)». Первым официальным матчем клуба стала игра первого раунда Кубка Англии в октябре 1886 года. В 1902 году клуб сменил название на «Манчестер Юнайтед», а в 1910 году переехал на стадион «Олд Траффорд», на котором выступает по сей день. Свой первый трофей национального уровня «Манчестер Юнайтед» выиграл в 1908 году, став чемпионом Первого дивизиона. В общей сложности клуб 20 раз становился чемпионом Англии, а также 12 раз выигрывал Кубок Англии и 5 раз — Кубок Футбольной лиги. Кроме того, «Юнайтед» трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов.

Чтобы посмотреть список всех игроков «Манчестер Юнайтед» (вне зависимости от количества выступлений за первую команду), статьи о которых есть в Википедии, обратитесь к соответствующей категории. Посмотреть текущий состав команды можно в основной статье о клубе.

Игроки в данном списке отсортированы по дате подписания первого профессионального контракта с клубом. Учтены только официальные встречи.

По состоянию на 12 февраля 2023 года, 248 футболистов провели за «Манчестер Юнайтед» от 25 до 99 матчей. Из них 14 человек до сих пор выступают за клуб.

Список игроков 

 Учтены только официальные встречи. Под официальными встречами следует понимать матчи, проведённые футбольным клубом «Манчестер Юнайтед» (до 1902 года известным под названием «Ньютон Хит») в Премьер-лиге, Футбольной лиге (в Первом дивизионе и во Втором дивизионе), Кубке Англии, Кубке Футбольной лиги, Суперкубке Англии, Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов УЕФА, Кубке УЕФА, Кубке обладателей кубков УЕФА, Кубке ярмарок, Суперкубке УЕФА, Межконтинентальном кубке и Клубном чемпионате мира. Матчи, проведённые во время Первой и Второй мировых войн, признаются неофициальными и в статистике не учитываются. Также не учитываются матчи отменённого сезона 1939/40.
 Игроки отсортированы в таблице по дате своего первого выступления за клуб.

Заголовки таблицы
 Гражданство — Если игрок выступал за национальную сборную какой-либо страны, то указывается эта страна. В противном случае, указывается страна рождения игрока.
 Карьера в «Юнайтед» — Годы первого и последнего выступления игрока в составе «Манчестер Юнайтед».
 Матчи в основе — Число матчей, в которых игрок выходил в стартовом составе.
 Выходы на замену — Число матчей, в которых игрок выходил на замену.
 Всего матчей — Общее число сыгранных матчей, включая выходы на замену.

Расшифровка позиций

Статистика откорректирована по состоянию на 10 января 2023 года

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 
 Статистика выступлений игроков «Манчестер Юнайтед» на сайте StretfordEnd.co.uk
 Статистика выступлений игроков «Манчестер Юнайтед» на сайте MUFCInfo.com

Манчестер Юнайтед
Игроки (25-99 матчей)